La saison 2023 de l'équipe cycliste UAE Emirates est la vingt-cinquième de cette équipe, la sixième sous ce nom.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Champions nationaux, continentaux et mondiaux

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 
  Jay Vine :  - Leader au classement général pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.
  Jay Vine :  - Leader au classement général pendant 2 jours.
  UAE Emirates :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 

 
  Tadej Pogačar :  - Leader au classement général pendant 4 jours et vainqueur de ce classement.
  Tadej Pogačar :  - Leader au classement par points pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.
  Tadej Pogačar :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 6 jours et vainqueur de ce classement.
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 
 ² - La 6e étape de Paris-Nice annulée à cause des conditions météo..

 
  João Almeida :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 4 jours et vainqueur de ce classement.
  UAE Emirates :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

  Marc Soler :  - Leader au classement de la montagne pendant une journée.
  UAE Emirates :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 4 jours et vainqueur de ce classement.

  Diego Ulissi :  - Leader au classement par points pendant une journée.
  UAE Emirates :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée. 

  Tadej Pogačar :  - Leader au classement général pendant 5 jours et vainqueur de ce classement.
  Tadej Pogačar :  - Leader au classement par points pendant 5 jours et vainqueur de ce classement.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

 
  UAE Emirates :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.

Championnats nationaux

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 
 

Équipe cycliste aux Émirats arabes unis
Équipe cycliste en 2023
Sport aux Émirats arabes unis en 2023